Lidin bezeichnet:

 Øravíkarlíð
 Wladimir Germanowitsch Lidin